Cliousclat est une commune française située à  au sud de Valence dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ses habitants sont dénommés les Cliousclatiens et les Cliousclatiennes.

Géographie

Localisation 
La commune de Cliousclat est située dans la vallée du Rhône, à  au sud de Loriol.

Relief et géologie 

Sites particuliers :
 Petit Brian (454 m) ;
 Mont Brian (474 m) ;
 Mont Gier (471 m).

 Géologie 
Le substratum géologique est constitué par des formations datant du Crétacé secondaire.

 Hydrographie 
La commune de Cliousclat est traversée par les cours d'eau suivants :

 Climat 

Le climat de la commune est de type continental tempéré par des influences méditerranéennes. Il tombe de 800 à 900m d'eau par an avec une température moyenne annuelle de 12° avec 1400 heures d'ensoleillement.

 Urbanisme 
 Typologie 
Cliousclat est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.

Elle appartient à l'unité urbaine de Livron-sur-Drome, une agglomération intra-départementale regroupant  et  en , dont elle est une commune de la banlieue.

La commune est en outre hors attraction des villes.

 Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (49,9 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (50,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (46,7 %), zones agricoles hétérogènes (46 %), cultures permanentes (3,9 %), zones urbanisées (3,4 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

 Morphologie urbaine 

Cliousclat est un village perché typiques du Val-de-Drôme.
 Repère  : école publique.
 Repère  : église catholique Saint-Jean-Baptiste.
 Repère  : temple protestant.
 Repère  : maison des associations.
 Repère  : salle des fêtes.
 Repère  : hôtel de Ville

 Quartiers, hameaux et lieux-dits 
Site Géoportail (carte IGN) :

 Logement 
La commune est essentiellement une zone résidentielle.

 Projets d'aménagement 

 Voies de communication et transports 
La commune est desservie par la Nationale 7.

Le péage le plus proche (autoroute A7) est à quelques kilomètres plus au nord (.

 Risques naturels et technologiques 

 Toponymie 
 Attestations 
Dictionnaire topographique du département de la Drôme :
 1179 : mention de l'église (Saint-Jean-Baptiste) : ecclesia de Cleu (cartulaire de Saint-Chaffre, 33).
 1266 : Clivo Valentinensis (cartulaire de Saint-Chaffre, 44).
  : mention du prieuré (Saint-Jean-Baptiste) : prioratus Clivi Monasterii (pouillé de Valence).
 1519 : Clium Usclati (archives de la Drôme, E 2037).
 1540 : mention de la paroisse : cura Clivis Usclati (rôle de décimes).
 1548 : Clieu (terrier de l'évêché de Valence).
 1555 : Cleou Usclat (archives de Grane).
 1645 : Clieu Usclat (rôle de décimes).
 1655 : Clioux Ursclat (archives de Grane).
 1790 : Clioux Usclat (état du clergé).
 1891 : Cliousclat, commune du canton de Loriol.

 Étymologie 
Le nom de Cliousclat viendrait de l'occitan provençal clièou « pente » (latin classique clivus) et de l'occitan usclati « brûlé » (sans doute consécutif à un incendie qui aurait ravagé le village).

 Histoire 

 Du Moyen Âge à la Révolution 
Le village est cité pour la première fois dans les textes en 947. Il appartient à la famille des Adhémar.

La seigneurie était du domaine temporel des évêques de Valence qui accordèrent, en 1469, une charte de libertés aux habitants de Cliousclat.
La gestion communale devient démocratique.

Le village est incendié à la fin du Moyen Âge.

À partir du , le village se tourne vers l'artisanat dont la poterie ; en effet, le sol est riche en argile propice à cette production.

1789 (démographie) : 158 chefs de famille.

Avant 1790, Cliousclat était une communauté de l'élection, subdélégation et bailliage de Valence.
Elle formait une paroisse du diocèse de Valence dont l'église, dédiée à saint Jean-Baptiste, était celle d'un prieuré de l'ordre de saint Benoît (de la dépendance de l'abbaye de Saint-Chaffre) qui fut uni à la mense épiscopale de Valence en 1402.

 De la Révolution à nos jours 
En 1790, Cliousclat fait partie du canton de Loriol.

La situation du village lors des manifestations de 1788 en Dauphiné et la Révolution de 1789 est décrite dans les Annales de l'Université de Grenoble, tome .

Cliousclat, au même titre que les communes voisines (Mirmande, Saulce, Loriol, etc.) a longtemps été un lieu rebelle.
Le ), sous la Deuxième République et son président Louis-Napoléon Bonaparte), un fait divers tragique est connu sous le nom d'« Affaire de Cliousclat ». Une partie du village entre en rébellion à la suite de la rumeur de l'arrestation imminente de monsieur de Saint-Prix, nouvellement élu en tant que représentant républicain. Un groupe de villageois armés de fusils et d'armes blanches s'oppose à une patrouille venue procéder à l'arrestation. Des échanges de tirs et des violences ont lieu.
L'affaire est jugée par le conseil de guerre de la 6eme division militaire de Lyon () : un groupe de 21 habitants menés par l'adjoint au maire Garay sont jugés pour rébellion envers l'autorité, sept sont condamnées à mort et seulement trois acquittés. Six personnes sont jugés par contumace .

De nombreux autres heurts sont signalés entre les républicains et les autorités, certains finissant au canon.

Au , chaque famille du village possède un tour de potier. On y travaille après les activités agricoles. La production est ensuite vendue à un patron de four qui la cuit et la commercialise.

Au début du , le potier Marius Anjaleras fonde sa propre fabrique de poterie.

 Politique et administration 
 Tendance politique et résultats 

 Administration municipale 
Le nombre d'habitants au dernier recensement étant compris entre 500 et , le nombre de membres du conseil municipal est de quinze.

À l'issue des élections municipales françaises de 2020, le conseil municipal est composé de quatre adjoints et de dix conseillers municipaux.

 Liste des maires 

 : de la Révolution au Second Empire

 : depuis la fin du Second Empire

 Rattachements administratifs et électoraux 

 Politique environnementale 

 Finances locales 

 Jumelage 
  depuis 2006.

 Population et société 
 Démographie 

 Services et équipements 
 Maison des associations.
 Salle des fêtes.
 Antennes d'émissions radio/télé TNT (sur le Mont Brian).

 Enseignement 

 École publique : maternelle et cours préparatoire.
 Les autres classes sont assurées par l'école du village voisin de Mirmande. Des bus assurent le transport.

 Santé 
La commune possède un cabinet d'infirmières DE.

 Manifestations culturelles et festivités 
 Blues à  Cliousclat : festival de concerts jazz et blues.
 Exposition Les potiers sont vernis.

 Loisirs 
 Jeu de boules : un boulodrome (place du village). Il accueille tous les ans une rencontre avec le village voisin de Mirmande : les 24H Mirmande-Cliousclat.
 Activités culturelles à la MJC Coluche pour petits et grands.
 Chorale Cliou Chante.

 Sports 
 Randonnées pédestres, VTT ou équestres : de nombreux tracés sont présents dans les collines.

 Médias 
Médias locaux concernant la commune :
 Presse : Le Dauphiné libéré.
 Radio : France Bleu Drôme Ardèche.

 Cultes 

 Économie 
Depuis 2000 : l'activité de la commune se découpe en trois secteurs :
 Agricole : 496 hectares cultivés et 46 exploitations recensées en 2000. Il y a également des activités d'élevage, ovins et lapins.
 Artisanat : 32 artisans en 2001 (dont potiers).
 Touristique : restaurants, hôtels et chambres d'hôtes.

 Agriculture 
En 1992 : céréales, vergers, porcins.

 Commerces et entreprises 
 Boutique Le Jardin d'Ebène.
 Restaurants et hôtel-restaurant : La Fontaine (R), l'Alandier (R), la Treille Muscate (H-R).
 Agence immobilière Caillard.
 AquaTerra Solutions, conception et commercialisation de solutions pour le contrôle de l'érosion, les gabions pour le soutènement et la stabilisation des sols, façades, écrans anti-bruit et aménagements hydrauliques et paysagers, génie végétal et bio-ingénierie pour l'aménagement des lacs et cours d'eau.
 Rapid' Gabions, les gabions prêts à poser. Système constructif pour le soutènement et la stabilisation des sols, écrans antibruit et aménagements hydrauliques et paysagers, vendu aux carrières sous forme de licence avec brevets et marques.

 Artisanat d'art 
 Poterie traditionnelle : La Fabrique, Poterie du Fer Rouge (collectif de neuf potiers réunis), Poterie du Nénuphar, Poterie Lobélia.

 Tourisme 

 Revenus de la population et fiscalité 

 Emploi 

 Culture locale et patrimoine 
 Lieux et monuments 
 Vieux village pittoresque : passages voûtés, ruelles.
 Vestiges de l'enceinte médiévale avec une tour-porte quadrangulaire.
 Église catholique Saint-Jean-Baptiste.
 Temple protestant, construit en 1831 pour remplacer le bâtiment détruit au .

 Patrimoine culturel 
 Petit musée Histoires de poteries'' ouvert en été.

Patrimoine naturel

Personnalités liées à la commune 
 Paul Œttly (né en 1890 à Constantine (Algérie), mort en 1959 à Cliousclat) : acteur et metteur en scène de théâtre français, proche d'Albert Camus.
 Armel Guerne (né en à Morges (Suisse), mort en 1980 à Marmande (Lot-et-Garonne)) : poète.
 Fabrice Luchini (né en 1951 à Paris) : acteur français, résidant à Cliousclat.

Héraldique, logotype et devise

Annexes

Bibliographie 
 Plan local d'urbanisme (2013).

Articles connexes 
 Liste des communes de la Drôme

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes 
 Notes

 Cartes

Références 

Commune dans la Drôme
Commune dans l'arrondissement de Die
Unité urbaine de Livron-sur-Drôme
Village perché dans la Drôme